Santa Catalina hace referencia a varios artículos:

Personas 

 Catalina de Alejandría (ca.287-ca.305), santa y mártir - Festividad: 25 de noviembre;
 Catalina de Bolonia (1413-1463), santa y monja clarisa italiana - Festividad: 9 de marzo;
 Catalina de Génova (1447-1510), santa y viuda italiana - Festividad: 15 de septiembre;
 Catalina de Ricci (1522-1590), santa y monja dominica italiana - Festividad: 4 de febrero;
 Catalina de Siena (1347-1380), santa italiana, terciaria dominica - Festividad: 29 de abril;
 Catalina de Suecia (santa) (ca.1332-1381), religiosa católica sueca - Festividad: 24 de marzo;
 Catalina Labouré (1806-1876), santa y monja francesa - Festividad: 28 de julio;

Pintura y arquitectura 

 Santa Catalina de Alejandría (Caravaggio), pintura de Caravaggio (1598);
 Bodas místicas de Santa Catalina, tema religioso y artístico;
 Orden de Santa Catalina, orden militar rusa;
 Catedral de Santa Catalina;
 Iglesia de Santa Catalina;
 Monasterio de Santa Catalina;
 Convento de Santa Catalina;
 Ermita de Santa Catalina;
 Colegio de Santa Catalina;
 Castillo, Fuerte o Fortaleza de Santa Catalina;

Geografía física

 Cimadevilla o Cerro Santa Catalina, en la ciudad de Gijón, España;
 Sierra de Santa Catalina, en Estados Unidos;
 Laguna Santa Catalina, un espacio verde público localizado en Buenos Aires;

Localidades y divisiones administrativas

Argentina

 Santa Catalina (Río Cuarto), localidad en el departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba;
 Santa Catalina (Totoral), localidad en el departamento Totoral, Provincia de Córdoba;
 Santa Catalina (Jujuy), localidad en la provincia de Jujuy;
 Departamento de Santa Catalina, provincia de Jujuy;
 Santa Catalina (Santiago del Estero), población en la provincia de Santiago del Estero;

Brasil
 Capitanía de Santa Catalina, región histórica en Brasil;

Colombia
 Santa Catalina (Bolívar), municipio en el departamento de Bolívar, Colombia;

Cuba
 Santa Catalina (Cuba), poblado de la antigua jurisdicción de Güines;

Egipto
 Santa Catalina (Egipto) (en), ciudad de la gobernación de Sinaí del Sur;

España

 Santa Catalina de Somoza, localidad en la provincia de León;
 Santa Catalina-Las Toscas, localidad en la isla de Tenerife;
 Barrio de Santa Catalina (Las Palmas de Gran Canaria);
 Barrio de Santa Catalina (Sevilla);
 Barrio de Santa Catalina (Palma de Mallorca).
 Barrio de Santa Catalina (Aranda de Duero);

Filipinas

 Santa Catalina  de Ilocos, municipio en Ilocos del Sur;
 Santa Catalina (Negros Oriental), municipio en Negros Oriental;

Perú
 Distrito de Santa Catalina, provincia de Luya, departamento de Amazonas, Perú;

Uruguay

Santa Catalina (Montevideo), barrio de Montevideo;
 Santa Catalina (Uruguay), localidad en el departamento de Soriano;

Venezuela
 Santa Catalina (Delta Amacuro), comunidad del estado Delta Amacuro, Venezuela;

Callejero 

 Parque periurbano Santa Catalina, en la ciudad de Jaén, España;
 
 Estación Santa Catalina, apeadero en Llavallol, provincia de Buenos Aires, Argentina.